Halden (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Halden (plaats), een plaats in Noorwegen